

Geografia

Austria 
 Edelbach – rzeka, dopływ Lech

Niemcy 
 Edelbach – rzeka, dopływ Kahl
 Edelbach – rzeka, dopływ Niddy

Zobacz też 
 Edelsbach
 Edlbach